Исраеля́н (или Исраэля́н, ) — армянская фамилия, происходящая от мужского еврейского имени Исраэль. В переводя с армянского означает "сын Израиля". Предположительно, обладатели фамилии Исраелян имеют еврейские корни, что обусловлено историческими фактами о наличии еврейских поселений на территории Армении более 2 000 лет. Соответственно, носителями фамилии Исраелян являются армянские евреи.

Известные носители:
 Исраелян, Вардан Михайлович (род. 1966) — армянский футболист, тренер, футбольный функционер
 Исраэлян, Виктор Левонович (1919—2005) — советский дипломат.
 Исраелян, Георгий Аванесович (1920—1989) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Исраелян, Карен Саркисович (род. 1992) — армянский футболист.
 Исраелян, Липарит Мирзоевич (1922—1965) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Исраелян, Рафаел Саркисович (1908—1973) — армянский архитектор.
 Исраелян, Руслан Эдуардович (род. 1961) — нагорно-карабахский политический деятель.
 Исраелян, Саркис Михайлович (род. 1951) — армянский депутат и предприниматель.
 Исраелян, Сергей Хоренович (1937—2003) - армянский оператор, сценарист и режиссёр.

См. также 
 Израилян